Vieux-Fort – miasto na Gwadelupie
 Vieux Fort – miasto w Saint Lucia
 Vieux Fort – dystrykt Saint Lucia